Aquarius kan syfta på:

 Aquarius – en komposition (sång) från musikalen Hair
 Aquarius – en stjärnbild på södra stjärnhimlen, se Vattumannen (stjärnbild)
 Aquarius – ett stjärntecken, den elfte stjärnbilden i Djurkretsen, se Vattumannen (stjärntecken)
 Aquarius (album) – ett musikalbum, utgivet av Aqua 2000
 Aquarius (djur) – ett släkte av insekter
Aquarius (kortspel) – ett kortspel som liknar domino
 Aquarius (laboratorium) – ett undervattenshabitat beläget på cirka 20 m djup i Florida Keys National Marine Sanctuary
 Aquarius (TV-serie) – en amerikansk kriminalserie från 2015
 Aquarius (yacht) – en superyacht tillverkad av Feadship i Nederländerna

Se även
 Vattumannens tidsålder – ett centralt begrepp inom New Age